Pedro I do Brasil e Pedro IV de Portugal —  imperador do Brasil e rei de Portugal
Pedro II do Brasil — imperador do Brasil 
Pedro de Alcântara — padre franciscano e santo da Igreja Católica
Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança — filho primogênito da princesa Isabel, última princesa imperial do Brasil
Pedro de Alcântara Gastão de Orléans e Bragança  — pretendente ao extinto trono do Império do Brasil, pelo Ramo de Petrópolis

Pedro Alcantara